Augusto Rangone (1885-1970), entraîneur italien de football ;
 Gabriele Rangone (1410-1486), cardinal italien ;
 Landolfo Rangone (mort en 1119), cardinal italien.

Autres
 Castelnuovo Rangone, une commune italienne en Émilie-Romagne.